Austria:
 Erl – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Osoby:
 Anton Erl – austriacki śpiewak operowy
 Elli Erl – niemiecka piosenkarka
 Kirsten Erl – niemiecka prawnik

Inne:
 Erl-Bräu – niemiecki browar